Marsiliana – tipo di nave veneziana in uso soprattutto nel XVI e XVII secolo

Architettura 
 Fattoria di Marsiliana – complesso storico a sud-ovest di Manciano, provincia di Grosseto, Toscana

Geografia 
 Marsiliana d'Albegna – frazione di Manciano, provincia di Grosseto, Toscana
 Riserva naturale Marsiliana – area naturale protetta nella provincia di Grosseto, Toscana

Altro 
 Tavoletta di Marsiliana –  tavoletta etrusca destinata alla scrittura ritrovata nella necropoli della Banditella

Pagine correlate 
 Castello di Marsiliana